Богучанский сельсовет — сельское поселение в Богучанском районе Красноярского края.

Административный центр — село Богучаны.

Герб и флаг 

Описание:

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

 Зелёное поле герба символизирует плодородие, жизнь, здоровье, покрытое таёжными вечнозелёными лесами Нижнее Приангарье.

 Изображение лазоревой (синей, голубой) окаймлённой серебром(белым цветом) елеподобной главы аллегорически

указывает на главную водную артерию Богучанского сельсовета — реку Ангара.

 Елеподобное деление символизирует богатые хвойными породами леса поселения

и отражает уникальную окружающую природу. Хвойные, вечнозеленые деревья
Изображение Флага сельского поселения «Богучанский сельсовет».
являются символом крепости, стойкости, вечной жизни.

 Серебро — символ мудрости, совершенства, чистоты.

Серебро (белый цвет) также аллегорически указывает и на перспективную

отрасль — алюминиевую промышленность.

 Соболь символизирует на богатую фауну лесов поселения — кладезь природных сокровищ.

 Изображение топора символизирует лесную промышленность, а мотыга сельское хозяйство поселения.

 Золото (жёлтый цвет) — символ величия, богатства и процветания, прочности.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Богучанский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 23/09/2014 Срок полномочий: 5 лет

 Глава муниципального образования
Шмелёва Лариса Валерьевна

Примечания 

Муниципальные образования Богучанского района
Сельские поселения Красноярского края